Башер Джексон (; 17 січня 1911, Торонто — 25 червня 1966, Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника, крайнього нападника.

Член Зали слави хокею з 1971 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1927 року в ОХА.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Амеріканс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 707 матчів у НХЛ, включаючи 71 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1932.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1932, 1934, 1935, 1937.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1933.
Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 55-м номером.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Торонто
Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Члени зали слави хокею
Поховані на цвинтарі «Парк Лан»